O Campeonato Peruano de Futebol de 1949 foi a 33º edição da divisão principal do campeonato Nacional de Futebol no Peru. O campeão foi o Universitario que conquistou seu 7º título na história da competição.

Premiação

Ligações externas 

Campeonato Peruano de Futebol
1949 no futebol